Бислеттские игры — ежегодные международные легкоатлетические соревнования, которые проходят на стадионе «Бислетт» в городе Осло, Норвегия. Первые соревнования прошли в 1924 году и проводились до 1937 года под названием «Американские встречи». С 1937 по 1965 годы название соревнований постоянно менялось, и только в 1965 году новый организатор соревнований Арне Хауквик дал им нынешнее название. С 2010 года на стадионе проходит один из этапов Бриллиантовой лиги IAAF.

Официальным спонсором соревнований является нефтяная компания ExxonMobil.

Мировые рекорды 
За время проведения соревнований здесь были установлены следующие мировые рекорды:

Рекорды соревнований

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Результаты соревнований 2013 года
 Результаты соревнований 2012 года
 Результаты соревнований 2011 года

Международные спортивные соревнования в Осло
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Норвегии
Бриллиантовая лига IAAF
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1924 года